Bemusterung steht für:
 Bemusterung (Technik), Prüfung von zugelieferten Bauteilen
 Bemusterung (Architektur), Entscheidung bezüglich gestaltungsflexibler Baubestandteile 
 Bemusterung, Versenden von Musiktiteln zu Promotionzwecken, siehe Musikpromotion #Bemusterung

Siehe auch:
 Musterung (Begriffsklärung)